Coevering, een wijk van Geldrop
Koevering (Meierijstad), een buurtschap in de gemeente Meierijstad, zie ook: Koeveringse molen
Koevering (Steenbergen), een buurtschap in Steenbergen